Ahmose è un nome egizio, che significa "la Luna è nata" o "Figlio della Luna". Era un nome molto diffuso nella XVIII dinastia.

Il nome può riferirsi a:

Faraoni 
 Senekhtenra Ahmose (c.1560 o 1558 a.C.), faraone della XVII dinastia
 Ahmose I (c. 1550 a.C. – c. 1525 a.C.), faraone e fondatore della XVIII dinastia
 Ahmose II (o Amasis; c. 570 a.C. – c. 526 a.C.), faraone della XXVI dinastia

Regine 
 Ahmose-Henuttamehu (fl. c. tardo XVI secolo a.C.), figlia di Seqenenra Ta'o
 Ahmose-Inhapi (fl. c. metà XVI secolo a.C.), figlia del faraone Senakhtenre Ta'a
 Ahmose Nefertari (c. 1560 a.C. – c. 1500 a.C.), figlia di Seqenenra Tao' e Ahhotep I
 Ahmose-Meritamon (fl. c. tardo XVI secolo a.C.), figlia di Ahmose I e Ahmose Nefertari
 Ahmose-Sitkamose (o Sitkamose; fl. c. tardo XVI secolo a.C.), principessa e regina; probabilmente figlia del faraone Kamose e moglie di Ahmose I
 Ahmose (fl. c. metà XVI secolo a.C.), Grande sposa reale di Thutmose I e madre della regina Hatshepsut

Altri membri delle dinastie reali 
 Ahmose (fl. c. tardo XV secolo a.C.), probabilmente un figlio di Amenofi II; gran sacerdote di Ra
 Ahmose (fl. c. metà XVI secolo a.C.), figlia del faraone Seqenenra Ta'o
 Ahmose-Ankh (fl. c. metà XVI secolo a.C.), figlio di faraone Ahmose I e della regina Ahmose Nefertari
 Ahmose-Henutemipet (fl. c. tardo XVI secolo a.C.), figlia del faraone Tao II e probabilmente della regina Ahhotep I
 Ahmose-Meritamon (fl. c. tardo XVI secolo a.C.), probabilmente figlia di Seqenenra Ta'o
 Ahmose-Nebetta (fl. c. metà XVI secolo a.C.), probabilmente figlia di Seqenenra Ta'o
 Ahmose-Sipair (fl. c. metà XVI secolo a.C.), probabilmente figlio del faraone Seqenenra Ta'o
 Ahmose-Sitamon (fl. c. tardo XVI secolo a.C.), figlia del faraone Ahmose I
 Ahmose-Tumerisi (fl. c. metà XVI secolo a.C.), probabilmente figlia del faraone Seqenenra Ta'o

Funzionari 
 Ahmose (o Ahmes), (fl. c. metà XVII secolo a.C.), scriba egizio
 Ahmose (fl. c. 1555 a.C. – c. 1500 a.C.), militare egizio
 Ahmose Pen-Nekhebet (fl. c. 1530 a.C. – c. 1470 a.C.), ufficiale egizio